Los términos: Perello, Perelló, Perello, Perelló, son generalmente apellidos, y pueden referirse a:

Perello, Perelló 
Perelló, un pueblo de la provincia de Tarragona, España.
Ann Maria Perelló, actriz mallorquina.
Bartolomé Perelló, violinista y compositor mallorquín.
Rossend Perelló, escritor español en lengua catalana.
Joan Perelló Alejo, motociclista de Grand Prix de España.
Jaime Perelló Borrás, un político del Partido Popular Democrático de Puerto Rico.
Melissa Perello, chef norteamericana.
Andrés Perelló de Segurola conocido como Andrés de Segurola, barítono español.
Marcel·lí Perelló i Domingo o Marcelino Perelló Domingo, guerrillero español.
Marcelino Perelló Valls, líder estudiantil.
Jose Perelló Torrens, alcalde de Tormos, Alicante, España.
El Perelló, un pueblo de la provincia de Valencia, España.
El Perelló (Sueca) entidad local menor en la Comunidad Valenciana, España.

Perellos, Perellós
Ramon Perellos y Roccaful o Raimundo Rabasa de Perellós y Rocafull, Marqués de España; también conocido como Raimundo de Perellós.
Reducto de Perellos en maltés: Ridott ta' Perellos fortificación en Malta.
Torre de Perellos, (en maltés: Torri ta' Perellos), de las torres Marsalforn en Malta.